

Татьяновка — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Татьяновка — присілок, Уваровський район, Тамбовська область

Див. також 
 Тетянівка